

Toponyme 
 Campan, commune française des Hautes-Pyrénées
 Canton de Campan, canton des Haute-Pyrénées;
 Vallée de Campan, vallée de la région de Midi-Pyrénées

Patronyme 

 Bernard Campan (né en 1958), acteur, réalisateur et scénariste français;
 Henriette Campan (1752-1822), éducatrice française;
 Marion Campan (1991-2022), actrice française;
 Olivier Campan (né en 1970), joueur de rugby à XV français;
 Zanie Campan (1921-1994), actrice française;
 Henri Campan (1784-1821), fils de Jeanne Campan, commissaire spécial de police à Toulouse (1811-1815) puis préfet à Montpellier.

Autres 
 Château de Campan, château situé dans la commune d'Anglès, Tarn;
 Aure et campan, race ovine française.

Homonymie de patronyme